Plaats in Indonesië
 Kurung (Ceper), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Kurung (Kejayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java